Morawica (gromada w powiecie kieleckim)
 Morawica (gromada w powiecie krakowskim)